Алексе́й Ива́нович Киселёв () — советский боксёр полутяжёлой и второй средней весовых категорий, выступал за сборную СССР в 1960-е годы. Дважды серебряный призёр летних Олимпийских игр, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, неоднократный победитель и призёр национальных первенств, заслуженный мастер спорта. Также известен как тренер национальной команды и спортивный функционер.

Биография 
Алексей Киселёв родился 17 марта 1938 года в селе Лукьяновка, Рязанская область. Активно заниматься боксом начал в возрасте шестнадцати лет под руководством тренера Ивана Ганыкина, позже был подопечным Виталия Островерхова.

Уже в 1958 году стал известен на весь мир, когда сенсационно одержал победу в среднем весе на чемпионате мира среди военнослужащих. Вскоре дебютировал на чемпионате СССР, в 1959 году выиграл свою первую медаль национального первенства — бронзовую. Последующие четыре года провёл примерно на том же уровне, ещё дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала армейского чемпионата мира, несколько раз был призёром внутреннего первенства, а в 1964 году перешёл в полутяжёлый вес и наконец завоевал золото советского чемпионата. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио — в итоге выиграл здесь серебряную медаль, уступив лишь итальянскому боксёру Козимо Пинто. За это достижение получил звание «Заслуженный мастер спорта».

В следующих сезонах Киселёв ещё раз выиграл чемпионат вооружённых сил, в 1966 году вновь стал чемпионом СССР, кроме того, ещё трижды был на национальных первенствах вторым (1965, 1967, 1968). На чемпионате Европы 1967 года в Риме завоевал серебряную медаль, тогда как год спустя съездил на Олимпиаду в Мехико, где вновь дошёл до финала, но остался с серебряной наградой, проиграв британцу Крису Финнегану. Вскоре после этих матчей принял решение завершить карьеру боксёра, всего поучаствовал в 250 поединках, из них 225 завершил победой.

Покинув ринг, продолжил работать тренером, в частности, в периоды 1969-70 и 1975-80 занимал должность главного тренера советской сборной, дважды возил национальную команду на Олимпийские игры — в 1979 году за эту деятельность удостоился звания «Заслуженный тренер». Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1962 году. В 1972 году получил степень кандидата технических наук, с 1975 года заведовал кафедрой физвоспитания МВТУ им. Н. Э. Баумана, опубликовал ряд научных и методических работ, написал книгу воспоминаний «Незабываемые раунды: Бокс на Олимпиадах» (М., 1979 (совместно с С. Б. Шенкманом). С 1993 года занимал должность президента Российского студенческого спортивного союза.

Умер 19 июня 2005 года в Москве и был похоронен в закрытом колумбарий Донском кладбище.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 2: И-М. М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2008

Ссылки 
 

Боксёры 1960-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы СССР по боксу
Тренеры по боксу СССР
Преподаватели МГТУ
Похороненные на Донском кладбище